Tvrdoća po Vickersu (oznaka: HV) je mjera otpornosti što ga neki materijal pruža prodiranju dijamantne četverostrane piramide s vršnim kutom od 136º, opterećene silom F (N). Taj je vršni kut odabran prema čeličnoj kuglici promjera D (mm), koja se koristi kod ispitivanja tvrdoće po Brinellu, a ostavlja udubljenje promjera d = 0,375 D (to odgovara prosječnoj vrijednosti donje i gornje granice promjera udubljenja, koje se kreće od 0,25 do 0,5 promjera kuglice D, unutar kojih su upotrebljivi rezultati ispitivanja tvrdoće po Brinellu). Udubljenje piramide daje kvadrat na površini uzorka, ali zbog netočnosti rada, nesavršenosti uzorka i sličnog (često puta je kvadrat iskrivljen), mjere se obje dijagonale kvadrata (d1 i d2) i uzima se srednja vrijednost dijagonale d. Zbog toga se rezultati ispitivanja tvrdoće po Brinellu i tvrdoće po Vickersu dobro podudaraju do 4500 N/mm2.

Tvrdoća po Vickersu je razvijena u tvrtci Vickers Ltd., kao zamjena za ispitivanja tvrdoće po Brinellu. Tvrdoća po Vickersu (oznaka: HV) iskazuje se kao naprezanje na površini udubljenja:
HV = F / A 
gdje je: A – površina udubljenja dijamantne četverostrane piramide (mm2), F – tlačna sila utiskivanja (N). Površina udubljenja dijamantne četverostrane piramide se može izračunati:

 

ili približno:

 

gdje je d - srednja vrijednost dijagonale d = (d1 + d2) / 2. Iz toga proizlazi:

 

gdje je: F - tlačna sila utiskivanja (N).

Ograničenja 
Ograničenja su za ispitivanja tvrdoće po Vickersu:
 debljina uzorka treba biti barem 8 puta veća od dubine utisnute dijamantne četverostrane piramide,
 trajanje povećanja sile do konačne vrijednosti iznosi 15 sekundi, a njeno djelovanje traje 30 ili više sekundi,
 sila nije ograničena, a ona je rijetko veća od 1000 N (100 kg), a ponekad je i vrlo mala, svega nekoliko mN. 
Zbog toga se nekad ispitivanje tvrdoće po Vickersu označuje oznakom xxxHVyy, kao na primjer 440HV30, ili xxxHVyy/zz, ako se trajanje sile razlikuje (na primjer od 10 s na 15 s, pa je oznaka 440Hv30/20). Vrijednosti znače:
 440 – vrijednost tvrdoće po Vickersu (4400 N/mm2),
 HV – oznaka tvrdoće po Vickersu,
 30 – označuje vrijednost sile u kilogramima: 30 kg (294 N).
 20 - označuje trajanje sile ako se razlikuje od 10 s na 15 s.

Ograničenja ispitivanja vezano za rub uzorka
Kod ispitivanja tvrdoće po Vickersu treba paziti na udaljenost između utisnute četverostrane piramide i ruba uzorka, da se izbjegne utjecaj rubova na tvrdoću uzorku. Najmanje udaljenosti za mjerenje se mogu naći u standardima ISO 6507-1 i ASTM E384.

Prednosti i nedostaci
Vickers je svojom metodom uklonio glavne nedostatke Brinellove metode, pa je primjenom ove metode moguće mjeriti i najtvrđe materijale. Ovdje tvrdoća nije ovisna o primijenjenoj sili. Prvi nedostatak uklonjen je primjenom najtvrđeg materijala: dijamanta za utiskivač, a drugi geometrijom utiskivanja. Otisak je vrlo malen, pa ne oštećuje površinu (važno pri mjerenju tvrdoće gotovih proizvoda).
Moguće je mjeriti i vrlo tanke uzorke primjenom male sile. Nadalje upotrebom male sile moguće je mjeriti tvrdoću pojedinih kristalnih zrna. Vickersova metoda jedina je primjenjiva u znanstveno - istraživačkom radu na području materijala.

Nedostatak je što osim finog brušenja, potrebno je i poliranje uzoraka, kao što se to radi u metalografskoj pripremi. Za mjerenje veličine otiska nije dovoljno pomično mjerilo kao kod Brinella, već mjerni mikroskop.

Usporedba raznih postupaka ispitivanja tvrdoće
Postoje razni postupci za ispitivanja tvrdoće, a ponekad i nije moguće sasvim točno usporediti rane postupke, tako da sljedeća tablica daje približne vrijednosti, da bi se vrijednosti mogle usporediti:

Usporedba s Mohsovom ljestvicom
Usporedba Mohsove ljestvice s tvrdoćom po Vickersu:

Poveznice
 Tvrdoća kemijskih elemenata

Izvori

Materijali
Metalurgija
Ispitivanje materijala

de:Härte#Härteprüfung nach Vickers (HV)